Бабохори има више значења:

 Бабохори (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Бабохори (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Бабохори (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику